(en llatí Aregon, en grec antic ) fou un pintor corinti que juntament amb Cleantes va ornamentar el temple d'Àrtemis Alfeiònia a la boca del riu Alfeios a l'Èlida. Va pintar una imatge d'Àrtemis muntada dalt d'un griu, segons Estrabó.

S'ha de situar a Aregó entre els primers pintors, a l'inici d'aquest art a Grècia, segons Plini el Vell.

Referències 

Pintors de l'antiga Grècia
Antics corintis